Drużynowy Puchar Świata w tenisie ziemnym (ARAG ATP World Team Championship) w 2009 roku odbył się w dniach 17 - 23 maja tradycyjnie w niemieckim Düsseldorfie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 1 500 000 euro. 

W turnieju wystąpiło osiem ekip: Niemcy, Serbia, Szwecja, Argentyna, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Rosja. Zwycięzcami zostali po raz pierwszy w historii reprezentanci Serbii, występujący w składzie Janko Tipsarević, Viktor Troicki i Nenad Zimonjić.

Faza grupowa

Grupa niebieska

Tabela

Wyniki

Grupa czerwona

Tabela

Wyniki

Finał

Linki zewnętrzne 
  
 Profil turnieju na stronie ATP 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Niemczech